Butaleja (district), een district in het oosten van Oeganda
 Butaleja (stad), de hoofdplaats van het Oegandese district Butaleja